Кривощёков — фамилия нескольких известных личностей:

Кривощёков 
 Кривощёков — настоящая фамилия советского поэта Бориса Ручьёва.
 Кривощёков, Александр Иванович (1882—1957) — учитель, эсер, член Всероссийского учредительного собрания, обновленческий священник.
 Кривощёков, Алексей Александрович (1907—1945) — сапёр, младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Кривощёков, Геннадий Григорьевич (1947—2000) — советский хоккеист с мячом.
 Кривощёков, Иван Яковлевич (1854—1916) — коми-пермяцкий этнограф, географ и краевед.
 Кривощёков, Леонид Данилович (1922—2003) — советский поэт-фронтовик. участник Великой Отечественной войны.
 Кривощёков, Платон Викторович (род. 1968) — советский и российский футболист, тренер.
 Кривощёков, Степан Степанович (род. 1942) — российский скульптор.

Кривощёкова 
 Кривощёкова-Гантман, Антонина Семёновна (1921—1995) — коми-пермяцкий лингвист и филолог, языковед.